Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1948. Potekala je avgusta 1948 za moške v Londonu, nastopilo je 298 košarkarjev iz triindvajsetih reprezentanc.

Dobitniki medalj

|-valign=top
|width=150|  Cliff BarkerDon BarksdaleRalph BeardLew BeckVince BorylaGordon CarpenterAlex GrozaWah Wah JonesBob KurlandRay LumppRobert PittsJesse RenickJackie RobinsonKenny Rollins
|width=150|  André BarraisMichel BonnevieAndré BuffièreRené ChocatRené DérencyMaurice DesaymonnetAndré EvenMaurice GirardotFernand GuillouRaymond OffnerJacques PerrierYvan QuéninLucien RebufficPierre Thiolon
|width=150|  AlgodãoBrázRuy de FreitasMarcus Vinícius DiasAffonso ÉvoraAlexandre GemignaniAlfredo da MottaAlberto MarsonNilton PachecoMassinet Sorcinelli
|}

Potek turnirja

Zaključni del

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1948
Športi Poletnih olimpijskih iger 1948